Grässlin ist der Familienname folgender Personen:

 Bärbel Grässlin (* 1954), deutsche Galeristin und Kunsthändlerin
 Jürgen Grässlin (* 1957), deutscher Pädagoge, Publizist und Friedensaktivist